Das Betfair European Tour 2012/13 – Event 5 (auch Grant Property Investment.com Scottish Open 2012) war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Players Tour Championship 2012/13, das vom 13. bis zum 16. Dezember 2012 in der Ravenscraig Sports Facility in Ravenscraig, Schottland ausgetragen wurde. Das gesamte Turnier wurde im Modus Best-of-Seven, d. h. mit vier Gewinnframes gespielt.

In der Runde der letzten 32 gelang Kurt Maflin das 96. offizielle Maximum Break gegen Stuart Carrington. Es war das zweite 147er-Break von Kurt Maflin und das achte in dieser Saison.

Im Finale setzte sich der Chinese Ding Junhui mit 4:2 gegen den Schotten Anthony McGill durch und triumphierte damit zum zweiten Mal bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Vorrunde

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptrunde

Viertelfinale bis Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2012
E5
Billardturnier in Schottland
Sportveranstaltung in North Lanarkshire